Международный университет Монако () — частный университет Монако, предлагающий учебные программы на английском языке. Он является членом образовательной группы  () и расположен в Монегетти. Университет является партнёром .

Степень  Университета аккредитована Ассоциацией MBA.

Международное сотрудничество 
Международный университет Монако является членом ряда международных организаций:

 Ассоциация развития университетских школ бизнеса
 Европейский фонд развития менеджмента
 Принципы обучения ответственному менеджменту
 Ассоциация международных педагогов
 Европейский совет международных школ

Международные рейтинги 
 The Economist — Full Time MBA ranking : 62 место (2018).
 QS World University Rankings — Global MBA Rankings : 141-150-е место (2018).
  — Los Mejores MBA : 65-е место (2018).
 Poets & Quants — List of the Top International MBA Programs: 63-е место (2017).

Известные выпускники 
 , MBA, 2020

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Monaco Channel
 « TED » s’invite à « l’Université Internationale de Monaco »
 Création d’un Master inédit en Paix Durable par le Sport à Monaco

Европейские университеты